

Film 
 The Dragon  – film del 1916 diretto da Harry A. Pollard
 The Dragon (Green Dragon) – film del 2001 diretto da Timothy Linh Bui

Altro 
 The Dragon  – ottavo album di Vangelis, registrato nel 1971 e pubblicato senza autorizzazione nel 1978
 The Dragon  – racconto di Ray Bradbury pubblicato nel 1955

Pagine correlate 
 Dragon
 The Dragons